José Ramón Fernández puede referirse a:

 José Ramón Fernández de Luanco y Riego (1825-1905), químico y polígrafo español.
 José Ramón Fernández Álvarez (1923- ), militar y vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba.
 José Ramón Fernández (1932-1984), nombre real del actor argentino Osvaldo Pacheco 'Pachequito'.
 José Ramón Fernández Álvarez (1946- ), periodista deportivo mexicano.
 José Ramón Fernández Domínguez (1962- ), escritor y dramaturgo español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández